Merano Cup 2015 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2015/2016. Został rozegrany w dniach 12 - 15 listopada 2015 roku we włoskim Merano.

Wśród solistów triumfował reprezentant Rosji Konstantin Mieńszow, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się jego rodaczka Alona Leonowa.

Wyniki

Soliści

Solistki

Bibliografia 
 

2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 we Włoszech
Zawody sportowe we Włoszech
Merano Cup